Xiaosongberget eller Xiaosong Shan (kinesiska: 小松山) är ett berg i Kina.  Det ligger i provinsen Ningxia, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Peking. Toppen på Xiaosongberget är  meter över havet. Xiaosongberget ingår i Helanbergen.

I trakten råder ett kallt ökenklimat.

Kommentarer

Källor 

Berg i Ningxia
Berg i Kina 1000 meter över havet eller högre
WP:Projekt Kina